

— село у Вітебському районі Вітебської області, входить до складу Октябрської сільської ради

Населені пункти та їхні частини
 Любово — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Любово — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Любово — частина села Любеш у гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Любово — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки